Anne-Claire Le Berre (née en 1982), athlète française ;
 Fred Le Berre (né en 1964), scénariste français de bande dessinée et traducteur ;
 Jean Le Berre, (1930-1981), architecte et urbaniste français ;
 Léon Le Berre (1874-1946), journaliste et un homme de lettres français ;
 Marc Le Berre (1899-1968), tailleur, brodeur, tisserand et styliste français ;
 Marie-Charlotte Le Berre (née en 1934), peintre, céramiste et poétesse française ;
 Maryvonne Le Berre (1940-2012), géographe français ;
 Nicolas Le Berre (né en 1976), skipper français ;
 Sandrine Le Berre (née en 1974), actrice française ;
 Véronique Le Berre (née au ), chanteuse et comédienne française.